Изабелино — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Изабелино — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Изабелино — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Изабелино — деревня в Молодечненском районе Минской области.

См. также 
 Изабелин